Малиново — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Малиново — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Малиново — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Малиново — село в Габровской области.
 Малиново — село в Ловечской области.

Россия 
 Малиново — посёлок в Волоконовском районе Белгородской области.
 Малиново — село в Красненском районе Белгородской области.
 Малиново — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Малиново — хутор в Чернянском районе Белгородской области.
 Малиново — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Малиново — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Малиново — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Малиново — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Малиново — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Малиново — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Малиново — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Малиново — упразднившееся село в Корсаковском районе Орловской области.
 Малиново — деревня в Краснозоренском районе Орловской области.
 Малиново — село в Дальнереченском районе Приморского края.
 Малиново — деревня в Островском районе Псковской области.
 Малиново — деревня в Сладковском районе Тюменской области.
 Малиново — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.

Словакия 
  — деревня в Словакии.

Украина 
 Малиново — село в Кролевецком районе Сумской области, ликвидировано в 1988 году.

См. также 
 Малиновое